Śluza (Chojnice district) - plaats in Woiwodschap Pommeren, Polen
Śluza (Kościerzyna district) - plaats in Woiwodschap Pommeren, Polen
Śluza (Ermland-Mazurië) - plaats in Woiwodschap Ermland-Mazurië, Polen